CUA ist eine Abkürzung für:

 China United Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Common User Access, eine Richtlinie zur Gestaltung der Benutzeroberflächen von Computerprogrammen
 Computerunterstützte Ausbildung, ein Lehrverfahren
 Computer und Arbeit, eine Fachzeitschrift für Betriebs- und Personalräte
 Cost-Utility Analysis, einer Form der Kosten-Nutzen-Analyse
 Katholische Universität von Amerika (engl. Catholic University of America)

Cua bezeichnet:
 Claves sind Schlaghölzer, die in der puerto-ricanischen Perkussion auch als Cuas bezeichnet werden
 Cúa, Stadt in Venezuela

CUA